Erie é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Erie (Nova Iorque)
Condado de Erie (Ohio)
Condado de Erie (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos